George Ayres ist der Name folgender Personen: 

* George Ayres (Cricketspieler) (George White Ayres; 1871–1934), englischer Cricketspieler
 George Ayres (Fußballspieler) (George Alexander Ayres; 1901–1983), englischer Fußballspieler